Osoby o tym nazwisku:
 Boris Czirkow – radziecki aktor filmowy
 Wiktor Czirkow – rosyjski oficer marynarki wojennej
 Grzegorz (Czirkow) – rosyjski biskup prawosławny